Termenul echipament se poate referi la: 

 Ansamblul pieselor, dispozitivelor, aparatelor și mașinilor care deservesc un sistem tehnic.
 Echipament de bord = ansamblu de aparate, mecanisme și instalații folosite la controlul zborului și conducerii unui avion, precum și pentru asigurarea condițiilor de confort în interiorul acestuia.
 Totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de accesorii cu care este dotat un militar, un sportiv, un excursionist, un scafandru etc.

Vezi și
 Echipament (fotbal)

Echipament